Borrowed Plumes – film del 1916 diretto da Ben F. Wilson
 Borrowed Plumes – film del 1916 diretto da Wallace Beery